GAI steht für:
 Montgomery County Airpark (IATA-Code), Flughafen von Gaithersburg, Maryland
 Moskovia Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

Gai heißen folgende geographischen Objekte:
 Gai, Ortschaft und Katastralgemeinde von Trofaiach in der Obersteiermark
 ein Stadtteil der Stadt Arad, Rumänien
 Gai (Russland), Ort in der Oblast Orenburg, Russland

Gai ist der Genitiv des Namens Gaius:
 Epitome Gai

Gai ist der Familienname folgender Personen:
 Dar Gai (* 1989), ukrainische Filmproduzentin, -regisseurin und Drehbuchautorin
 Gai Dmitrijewitsch Gai (1887–1937), sowjetischer General, siehe Gaik Bschischkjan
 G. S. Gai (* 1922), indischer Linguist und Historiker
 Gatluak Gai († 2011), südsudanesischer Rebellenführer
 Jennie Gai (* 2001), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Mass Axi Gai (* ?), gambischer Fußballspieler und Sportfunktionär
 Pa Amadou Gai (* 1984; auch Daddy Gai), gambischer Fußballspieler
 Pa Modou Gai (* 1977), gambischer Leichtathlet
 Oleksij Haj (* 1982), UEFA-Transkription Oleksiy Gai, ukrainischer Fußballspieler
 Taban Deng Gai, südsudanesischer Politiker

gai steht für:
 Mbore (ISO-639-3-Code), Ramu-Sprache innerhalb der Papuasprachen in Papua-Neuguinea
 GAI Macchine Imbottigliatrici, Getränkeabfüllmaschinen, Ceresole d'Alba

ins Gai fahren oder Gaifahren steht für:
 Fahrverkauf, insbesondere durch Bäckereien auf typisch täglicher Route am Land zu Privathäusern

Siehe auch:
 Gay (Begriffsklärung)

Abkürzung